Кале́та () — польская фамилия. Известные носители:

 Калета, Гжегож (род. 1970) — польский гребец-байдарочник.
 Калета, Марек (род. 1961) — советский и эстонский легкоатлет, метатель копья.
 Калета, Патрик (род. 1986) — американский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Баффало Сейбрз».
 Калета, Януш (род. 1964) — католический прелат, епископ Карагандинский, апостольский администратор Атырау.